Lasconotus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Lasconotus ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Barkbaggar
Lasconotus